HMS Formidable può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Formidable (1777) – vascello di linea
HMS Formidable (1898) – nave da battaglia
HMS Formidable (67) – portaerei della Classe Illustrious